Pluteus bezeichnet:

 Pluteus, eine Larvenform der Stachelhäuter
 Pluteus (Schutzwand), eine antike und mittelalterliche Schutzwand von Bogenschützen
 Pluteus (Lesepult), ein Lesepult in Bibliotheken mittelalterlicher Klöster
 Dachpilze (wissenschaftlich Pluteus)